Андре́й Миха́йлов:
 Михайлов, Андрей Алексеевич (известен как А. А. Михайлов 2-й; 1773—1849) — русский архитектор.
 Михайлов, Андрей Васильевич (1904—1996) — главный инженер проекта Сталинградской ГЭС, Герой Социалистического Труда.
 Михайлов, Андрей Владимирович (род. 1962) — российский музыкант, гитарист.
 Михайлов, Андрей Дмитриевич (1928—2009) — советский и российский литературовед, член-корреспондент РАН.
 Михайлов, Андрей Дмитриевич (1929—2011) — председатель колхоза имени XXI съезда КПСС Корочанского района, генеральный директор объединения «Белгородптицепром», Герой Социалистического Труда.
 Михайлов, Андрей Кирьянович (род. 1924) — капитан малого рыболовного сейнера рыболовецкого колхоза «Ударник» Чеховского района Сахалинской области, Герой Социалистического Труда.
 
 Михайлов, Андрей (род. 1980) — молдавский пловец.